Snow [snou], anglicky "sníh", může znamenat:

místopisný název
 Snow Dome (Sir Winston Churchill Range), hora v Kanadě

příjmení osob
 Aurora Snow (* 1981), americká pornoherečka a režisérka
 Brittany Snow (* 1986), americká televizní a filmová herečka a zpěvačka
 Hank Snow (1914–1999), zpěvák a skladatel country
 Charles Percy Snow (1905–1980), britský prozaik
 John Snow (1813–1858), anglický lékař, průkopník anestezie a hygieny
 John Snow (rozcestník), více osob
 Leland Snow (?–2011), zakladatel amerických leteckých firem Snow Aeronautical (1955) a Air Tractor
 Snow (zpěvák) (* 1969), kanadský reggae zpěvák a toaster
 Tony Snow (1955–2008), novinář a tiskový mluvčí Bílého domu

jiný význam
 Visual snow, česky sněžné vidění, porucha vidění